Karasevka (district Koerski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Karasevka (district Lgovski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Karasevka (district Tsjeremisinovski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Karasevka (Leningrad) - posjolok in de Russische oblast Leningrad
 Karasevka (Mordovië) - posjolok in de Russische republiek Mordovië
 Karasevka (Orjol) - dorp in de Russische oblast Orjol
 Karasevka (Rjazan) - dorp in de Russische oblast Rjazan